Янковичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Янковичи — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Янковичи — деревня в Россонском районе Витебской области.
 Янковичи — деревня в Столбцовском районе Минской области.

Украина 

 Янковичи — до 1946 г. название села Иванковичи в Васильковский район Киевской области.